Гамби́т Ва́гнера — шахматный дебют:

 Гамбит Вагнера — шахматный дебют, начинающийся ходами: 1. d2-d4 Кg8-f6 2. Кg1-f3 e7-e6 3. Сc1-g5 c7-c5 4. e2-e4.
 Гамбит Вагнера — альтернативное название Швейцарского гамбита, возникающего после ходов: 1. f2-f4 f7-f5 2. e2-e4.